Paola Pigni – ex mezzofondista italiana
 Renzo Pigni – politico e partigiano italiano